Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1930 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Helen Wills bat Elizabeth Ryan en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Simonne Mathieu et Cilly Aussem.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Helen Wills||align=center|Victoire|| Elizabeth Ryan (8)
|-
|2|| Phoebe Holcroft||align=center||| Betty Nuthall
|-
|3|| Helen Jacobs||align=center|1/4 de finale|| Cilly Aussem (6)
|-
|4|| Lilí Álvarez||align=center||| Mary Anne Palfrey
|-
|5|| Simonne Mathieu||align=center|1/2 finale|| Helen Wills (1)
|-
|6|| Cilly Aussem||align=center|1/2 finale|| Elizabeth Ryan (8)
|-
|7|| Phyllis Mudford||align=center|1/4 de finale|| Helen Wills (1)
|-
|8|| Elizabeth Ryan||align=center|Finale'''|| Helen Wills (1)
|}

|-
|1|| Lucy Johnstone||align=center||| Margaretha Canters
|-
|2|| Manon Hargreaves||align=center||| Margaretha Canters
|-
|3|| Enid Head||align=center||| Phyllis Mudford (7)
|-
|4|| Grace Vaughton||align=center||| Elizabeth Corbin
|-
|5|| H. Ryland||align=center||| Anne Peitz
|-
|6|| J.R. Brumwell||align=center||| Simonne Mathieu (5)
|-
|7|| Doris Eastley||align=center||| Evelyn Dearman
|-
|8|| Yvonne Brown||align=center||| Mary Heeley
|-
|9|| Marjorie Stork||align=center||| Margery Elton
|-
|10|| Freda James||align=center||| Cilly Aussem (6)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1930
Wimbledon Simple dames
Sport en Angleterre en 1930
Tennis en juin 1930
Juillet 1930